Черков — русская фамилия. Известные носители:

 Черков, Александр Алексеевич (1888—1938) — участник Белого движения на Юге России, полковник 2-го Дроздовского стрелкового полка.
 Черков, Анатолий Георгиевич — театровед, театральный педагог, актёр и режиссёр.
 Черков, Василий Герасимович — Георгиевский кавалер; подпоручик; № 1169 (599); 1 января 1795.
 Черков, Павел Платонович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 19 апреля 1878.

См. также 
 Чирков
 Черково
 Черковна